Пракаш Нейпане () e непалски рапър, продуцент и актьор.

Биография 
Роден е на 25 март 1997 г. в Катманду, Непал. Започва да се занимава с музика на 12-годишна възраст и изпълнява рап и хип-хоп от 16-годишна възраст. Пише статии за вестниците Thrive Global и Bolchha Nepal. Издал е три албума с 20 песни, като той е техен автор и изпълнител.

Дискография 
 Prakash Tunes
 Fusion
 The Rise

Източници 

Рапъри
Непалска музика
Музикални продуценти
Икономика на Непал
Катманду
Непалци